Сент-Луис 2019 () — международный шахматный турнир, которой проходил с 15 по 29 августа 2019 года в городе Сент-Луис, штат Миссури. Турнир являлся одним из этапов шахматной серии турниров Grand Chess Tour.

Победителем турнира оказался гроссмейстер из Китая Дин Лижэнь, который набрал 6½ очков и на тай-брейке одолел действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена.

 Категория: 22-я (средний рейтинг: 2783)
 Место проведения: Saint Louis Chess Club

Расписание 
 Церемония открытия: 15 августа
 Игровые дни: 17—21, 23—28 августа
 Выходной день: 22 августа
 Тай-брейк: 29 августа
 Церемония закрытия: 29 августа

Призовой фонд 
Призовой фонд: 325 000 $

Участники 

¹) рейтинги даны на август 2019 года

Движение по турам

Тай-брейк

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Информация о турнире на ChessOk

Сент-Луис (шахматный турнир)
2019 год в шахматах
Спорт в США в 2019 году